Sony Alpha DSLR-A560 — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат Alpha (α) компании Sony. Ориентирован на продвинутых фотолюбителей. Фактически, эта модель повторяет модель DSLR-A580, отличие лишь в разрешении сенсора и размере буфера для серийной съемки.
Поступила в продажу в октябре 2010.

Отличия А560 от А550 
 Добавлено значение ISO 100 (В А550 минимальное значение ISO 200)
 Добавлена запись Full HD видео (максимальное разрешение — 1920×1080, максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с, формат — MOV, видеокодек — MPEG4 H.264;
 Добавлена функция Sweep Panorama, позволяющая делать несколько снимков и создавать из них панораму (функция камеры).
 Работает от аккумулятора чуть больше за счёт слегка пониженного энергопотребления.
 Улучшено качество сборки и материалов корпуса, так же реоргенизованы элементы управления, на верхней панели камеры. Корпус камеры стал однотонно чёрного цвета. Диск выбора режимом стал больше, а автоматических режимов меньше.
 Добавлена функция подавления цифрового шума, за счет склеивания нескольких кадров.
 Новый модуль автофокуса, 15 точек (в том числе 3 крестовых датчика), против 9 (с одним крестовым датчиком) у А550
 Появилась кнопка предпростмотра ГРИП, а также добавлен предподъем зеркала.
 В режиме MF Check добавлена возможность использовать контрастный автофокус.
 Добавлена функция электронного уровня
 Сенсор Sony Exmor CMOS нового поколения, который обеспечивает более высокое качество

Отличия А560 от А580 
 Сенсор с разрешением 14,2, против сенсора с разрешением 16,2 у А580
 Максимальная длина непрерывной серии 27 снимков, против серии в 44 кадра у А580

Ссылки 
  Описание на официальном сайте sony.ru.
  Описание на официальном сайте sony.com
  Описание на сайте sonystyle.com

Примечания 

APS-C фотоаппараты
Цифрозеркальные фотоаппараты Sony
Фотоаппараты, появившиеся в 2010 году